Dvurétxie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Dvurétxie (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia